Armbrustspanner steht für:
 Armbrustspanner (Gehilfe), eine Tätigkeit, die im Mittelalter verbreitet war und noch heute bei Vereinen existiert.
 Armbrustspanner (Waffentechnik), eine mechanische Vorrichtung zum Spannen von Armbrüsten.